Ordet pibe (fra latin pipa; dansk 'fløjte') har flere specialiseringer:
 Tobakspibe
 Merskumpibe
 Lakridspibe
 Skorstenspibe
 Orgelpibe
 Sækkepibe
 Bådsmandspibe
 Pibe (våbenløb)
 Lodret streg - "|" engelsk pipe

Se også
 Pipeline
 Rør
 Fløjte
 Dette er ikke en pibe
 Skovpiber